Minko est un patronyme gabonais ou des pays de l'est.

Personnalités 

  (1956-), musicien australien ;
 Estelle Nze Minko (1991-), joueuse française de handball ;
 Henri Minko (1934-), juriste et homme d'État gabonais ;
  (1953-), animateur de radio américain ;
  (1977-), actrice allemande de télévision ;
  (1902-1937), écrivain ukrainien victime de la terreur rouge ;
  (1979-2015), haut responsable des forces armées ukrainiennes qui a participé à la guerre russo-ukrainienne ;
  (1938-2013), peintre ukrainien ;
  (1973-), politicien ukrainien ;
 , professeure américaine de l'université Rutgers ;
 Valeri Minko (1971-), footballeur russe.